В парному розряді жіночого тенісного турніру Toyota Classic 1978, що проходив у рамках Туру WTA 1978, Франсуаза Дюрр і Вірджинія Вейд виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Навратілова і Енн Сміт 4-6, 6-2, 6-4.

Сіяні пари 

 Керрі Рід /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Франсуаза Дюрр /  Вірджинія Вейд (чемпіонки)

 Джулі Ентоні /  Біллі Джин Кінг (півфінал)
 Ілана Клосс /  Маріс Крюгер (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Montreal Classic